Монтеверди, Клаудио (1567—1643) — итальянский композитор позднего Возрождения и раннего барокко.
 Монтеверди-Мариттимо — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана.

См. также 
 Монтеверде (значения)